Miejscowości w USA:
 Twin Lakes – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Cruz
 Twin Lakes – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Adams
 Twin Lakes – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Lake
 Twin Lakes – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Twin Lakes – jednostka osadnicza w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Twin Lakes – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen
 Twin Lakes – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Twin Lakes – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie McKinley
 Twin Lakes – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
 Twin Lakes – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Ferry
 Twin Lakes – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Greene

Gminy w USA:
 Twin Lakes (ang. Twin Lakes Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Twin Lakes (ang. Twin Lakes Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
 Twin Lakes (ang. Twin Lakes Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen